Třída America může být:
 Třída America (US Navy) – plánovaná třída vrtulníkových výsadkových lodí amerického námořnictva.
 Třída America (Cunard) – série parníků společnosti Cunard Line, nástupce třídy Britannia.